Krasnooktiabrski (Adiguèsia), possiólok de la República d'Adiguèsia (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Txeliàbinsk), localitat de la província de Txeliàbinsk (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Kírov), localitat de la província de Kírov (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Krasnodar), khútor del territori de Krasnodar (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Kursk), localitat de la província de Kursk (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Marí El), localitat de la República de Marí El (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Penza), localitat de la província de Penza (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Samara), localitat de la província de Samara (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol (Rússia)
 Krasnooktiabrski (Volgograd), localitat de la província de Volgograd (Rússia)